Goalballturneringen under Sommer-PL 2008 i Beijing, blev afholdt 7. – 14. september 2008. Der blev afholdt turneringer for mænd og kvinder. Kampene foregik i Beijings Tekniske Universitets idrætshal.

Medaljeoversigt

Danskere

Damer 
 Karina Jørgensen
 deltog i EM07  og VM06. 
 Maria Larsen
 deltog i EM07  og VM06. 
 Mette Præstegaard Nissen 
 Kamilla Bradt Ryding
 deltog i VM06.
 Ninna Marie Thomsen 
 Lykke Vedsted
 deltog i EM07 , VM98, EM97 og NM97 .

Herrer 
 Mads Brix Baulund
 deltog i EM08 .
 Jonas Elkjær
 deltog i EM08 , EM07, VM06, EM05  og VM02.
 Kenneth Hansen
 deltog i EM08 , EM07, VM06, EM05  og Athen-2004 .
 Ricky Nielsen
 deltog i EM08 , EM07, VM06, EM05 , Athen-2004  og VM02.
 Martin Enggaard Pedersen
 deltog i EM08 , EM07, VM06, EM05 , Athen-2004 , VM02, Sydney-2000 , EM99 , NM99 , VM98, EM97 , NM97 , NM95 , EM93 og NM93 . 
 Peter Weichel
 deltog i EM08 , EM07, VM06, EM05 , Athen-2004 , VM02, Sydney-2000  og VM98.

Herrer

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Damer

Gruppespil

Slutspil (14. september) 

Kina-Sverige blev afgjort ved PSC (straffekastskonkurrence).

Kilde 
 http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/Schedule/GB_2008-09-13.shtml 

Sommer-PL 2008
Goalball